Джерема́йя Мэ́сси (, род. 22 июля 1982 года) — северомакедонский баскетболист американского происхождения.

Достижения 
 Лучший игрок греческой лиги по подборам (2005—2006)
 Самый зрелищный игрок Евролиги (2006—2007)
 Участник матча всех звёзд греческой лиги (2007)
 MVP матча всех звёзд греческой лиги (2008)

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Профайл игрока на официальном сайте БК Локомотив-Кубань
 Статистика игрока на официальном сайте ПБЛ
 Профайл на сайте Чемпионата Европы 2009

Баскетболисты Северной Македонии
Баскетболисты США
Игроки сборной Северной Македонии по баскетболу
Игроки «Канзас Стэйт Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки БК «Лариса»
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Шампвиль»
Игроки «Спортинг Аль-Рияди»
Игроки БК «Аль-Гарафа»
Игроки БК «Депортиво Либертад»
Игроки БК «МЗТ Скопье»
Игроки БК «Бауру»